Пи́ндушское городское поселение — муниципальное образование в составе Медвежьегорского района Республики Карелия Российской Федерации. Административный центр — Пиндуши.

Население

Населённые пункты 
В состав городского поселения входит 9 населённых пунктов:

Примечания

Ссылки 
 Карелия официальная
 Объекты культурного наследия на территории Пиндушского городского поселения

Городские поселения Карелии
Муниципальные образования Медвежьегорского района